Securiflustra är ett släkte av mossdjur som beskrevs av Silén 1941. Securiflustra ingår i familjen Flustridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Mossdjur
Securiflustra